A130 (Engeland) - weg in Essex, Engeland
 A-130 (Rusland) - snelweg in Rusland